MNS steht für:
 Master of Nursing Science, ein akademischer Grad im Gesundheitswesen
 Movimiento Nacional-Socialista de Chile: Nationalsozialistische Bewegung Chiles
 Malignes Neuroleptisches Syndrom
 Military Nursing Service, weiblicher Teil der Abteilung Armed Forces Medical Services der Streitkräfte Indiens
 MNS-System, ein Blutgruppen-System
 Monday Night Skate Abendliche Skating-Events in der ganzen Schweiz
 Mund-Nasen-Schutz

MnS ist:
 die chemische Verhältnisformel von Mangan(II)-sulfid

mns steht für:
 Mansische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrische Sprachen

MNS